Петерлин, Петерлін (Peterlin) — прізвище переважно словенців:
 Антон Петерлін — словенський фізик
 Ернест Петерлін — словенський військовий офіцер
 Радивой Петерлин — словенський письменник, публіцист і перекладач.